

Agricoltura 
 Paglia – prodotto agricolo

Persone 
 Camille Paglia – sociologa e saggista statunitense
 Francesco Paglia - pittore italiano
 Gianfranco Paglia – militare e politico italiano
 Giorgio Paglia – partigiano italiano
 Guido Paglia – militare italiano, padre di Giorgio
 Marcello Paglia – partigiano italiano
 Vincenzo Paglia – vescovo italiano della Chiesa cattolica

Geografia

Italia 
 Paglia – frazione di Gazzo Veronese in provincia di Verona
 Paglia – principale affluente di destra del Tevere
 Ponte della Paglia – ponte di Venezia

Altro 
 Paglia – espressione gergale per riferirsi ad uno spinello